Ovo prvenstvo bilo je neslužbeno, a dobilo je naziv Slobodna Hrvatska.
Sudjelovalo je 7 klubova, a igrano je jednokružnim liga-sustavom (6 kola) 
Od listopada do prosinca 1991. održan je u Varaždinu i Puli.

NK INKER je osvajač turnira.

Izvori 
 Tablice HNL-a od 1991. do 2000 

Hrvatska nogometna natjecanja
1991.
 sh
 SH